Brachychthoniidae är en familj av kvalster. Enligt Catalogue of Life ingår Brachychthoniidae i överfamiljen Brachychthonioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen kvalster, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Brachychthoniidae 156 arter. 

Brachychthoniidae är enda familjen i överfamiljen Brachychthonioidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Brachychthoniidae